AHU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Charif Al Idrissi-Cote du Rif, Al-Hoseyma, Marocco
 AHU – Air Handling Unit ovvero "Unità di Trattamento dell'Aria (UTA)"
 Ahu – piattaforma cerimoniale dell'Isola di Pasqua